Chalmin ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Chalmin (geb. 1951), französischer Historiker
 Pierre Chalmin (geb. 1968), französischer Schriftsteller
 Victor Chalmin (um 1862–1922), französischer Opernsänger (Bass)